Moldavisk kan betyda:
 Moldavien – en republik i Östeuropa bildat vid Sovjetunionens upplösning 1991
 Furstendömet Moldau – i nuvarande Rumänien, Moldavien och Ukraina från ca 1350 till 1859
 Guvernementet Bessarabien – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland åren 1812-1917
 Rumänien – bildat av furstendömet Moldau och Valakiet på 1860-talet
 Moldova (historisk region) – en av fyra historiska regioner i Rumänien
 Moldaviska SSR – en rådsrepublik i Sovjetunionen 1940–1991
 Moldaviska – en rumänsk dialekt och sedan 1994 det officiella förvaltningsspråket i Moldavien
 Moldaver – ett folkslag från området Moldavien